Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 9A dans le monde.

Canada 
 Route 9A au Manitoba.

France 
 Route nationale 9a.

États-Unis 
 Delaware Route 9A ;
 Florida State Road 9A ;
 Maine State Route 9A ;
 New Hampshire Route 9A ;
 New York State Route 9A ;
 Oklahoma State Highway 9A.

Voir aussi